Juan Carlos Arce puede referirse a:

 Juan Carlos Arce Gómez (1958-), escritor español;
 Juan Carlos Arce (1985-), futbolista boliviano.